Николаевка (), село, 
Комаровский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322885002. Население по переписи 2001 года составляет 196 (100/96 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Николаевка находится на правом берегу реки Бахтин, в 3-х км от Оскольского водохранилища, выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Комаровка, ниже по течению на расстоянии в 4-х км расположено село Оскол.

История 
1779 - дата первого упоминания села, что носило название "Фридригдорф"

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины